Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Seattle 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Betty Stöve che hanno battuto in finale Sue Barker e Ann Kiyomura-Hayashi 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Chris Evert (primo turno)
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (semifinali)

 Françoise Dürr /  Betty Stöve (campionesse)
 Lesley Hunt /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Seattle 1979